Mit Atomic Energy Commission kann eine Organisation in verschiedenen Ländern bezeichnet werden, darunter die

 Atomic Energy Commission of India (seit 1948)
 Australian Atomic Energy Commission (1952–1987)
 Bangladesh Atomic Energy Commission (seit 1973)

 Japan Atomic Energy Commission (原子力委員会) (seit 1955)
 Pakistan Atomic Energy Commission (seit 1956)
 United Nations Atomic Energy Commission (1946–1948)
 United States Atomic Energy Commission (1946–1974)